Ivan Stojanov (o Ivan Stoyanov) può riferirsi a:
 Ivan Stojanov (n. 1949), calciatore bulgaro, difensore;
 Ivan Stojanov  (n. 1983), calciatore bulgaro, attaccante.